

Marina 
 Zodiak – nave polacca del 1982

Musica 
 Zodiak – album di Katarína Knechtová del 2008
 Zodiak – album degli Earthling Society del 2013
 Zodiak – album di Chakuza, RAF Camora e Joshi Mizu del 2014

Televisione 
 Zodiak - Der Horoskop-Mörder – miniserie televisiva tedesca del 2007

Pagine correlate 
 Zodiac